Малори́та () — город на западе Белоруссии, районный центр в Брестской области стоит на реке Рита, в 52 км от Бреста, железнодорожная станция на линии Брест-Ковель. Население города составляет  человек (на 1 января 2021 года).

История 
Название города происходит от реки Рыта. Многие археологические находки на территории района свидетельствуют о том, что люди жили здесь ещё до н. э.

В бумажных источниках Малорита вспоминается в 1546 году при описании границ Польской Короны и ВКЛ. Согласно ревизии Брестского староства, в 1566 году с. Малая Рита в Ляховичском войтовстве Полеской волости. 36 дворов, 59 семей, работала водяная мельница, 2 участка земли принадлежали церкви. С 1668 г. в составе Рудского войтовства (центр — двор Руда, располагавшийся возле д. Рита Великая) Полеской волости, 38 участков земли, 2 принадлежали униатской церкви, 8 стольнику из г. Ошмяны А. Слизению. В 1682 г. было 42 хозяйства и 38 участков земли (2 принадлежали церкви). Вспоминается в ревизорном письме с 1679 г. , в привилегии короля с 1724 и 1758 гг. и инвентаре с 1786 г.

В 1789 г. 49 хозяйств, 166 участков, относилось к Збуражскому ключу Полесской волости. После 3-го раздела Речи Посполитой (1795) в Российской империи, село, центр волости в Брестском повете Слонимской, с 1797 г. — Литовской, с 1801 г. — Гродненской губерний. 20.11. 1795 г. Екатерина II даровала село (136 мужчин, 124 женщины) генералу-лейтенанту. Николаю Ланскому. В 1803 г. открыто здесь земское народное училище. В 1860 г. насчитывал 540 ревизских душ (261 мужского, 279 женского пола), Малорита относилась к поместью Збураж помещика Нефедовича. Действовала православная церковь. В 1886 г. в селе были 62 двора, 749 жителей, работали волостное управление, православная церковь, 3 магазина, трактир, за 0,5 км от села — железнодорожная станция. В народном училище обучалось 29 мальчиков и 3 девочки. Согласно переписи 1897 г., 203 дворы, 1275 жителей, действовали сельское народное училище (60 учащихся), 2 лесопильни (в 1914 г. — 41 рабочих), шпалопропиточный завод (20 рабочих), кирпичный завод (4 рабочих), ветряная мельница. В 1905 г. было 1097 жителей, работало отделение связи. Рядом находилась железнодорожная станция (18 жителей) и поселок Малорита (381 жителей). Кроме земледелия, жители занимались сапожницкой, портняжной, ткацкой, деревообрабатывающей, кузнечной и другой промышленностью. Часть населения — мелкой торговлей, сплавом леса. Действовал лесопильный завод, который в 1901 г. принадлежал горожанину С.Кагану (18 наемных рабочих), с 1907 г. — М. Л. Опатовскому. После советской-польской войны, согласно Рижскому договору от 18 марта 1921 г., Малорита оказалась в составе польского государства.Однако, по декларации «О вхождении Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической республики», принятой Народным Собранием Западной Белоруссии в Белостоке 29 октября 1939 г., Малорита была присоедина к БССР.

Геральдика 
Эскиз герба выполнен членом Союза художников Белоруссии В. В. Папсуевым. Герб представляет собой щит «варяжский» (утюгоподобный), в голубом поле которого в правом (левом от зрителя) верхнем углу княжеская корона серебряного (белого) цвета, под ней два дубовых листа с тремя желудями.

Символика герба означает следующее. Малорита известна с 1566 г. как королевская деревня. Король был одновременно Великим князем литовским, поэтому корона княжеская. Угловое расположение короны несёт большую смысловую нагрузку. В геральдике правый верхний угол щита — наиболее почётное место.

Одновременно отражается и особое географическое расположение Малориты, как центра самого юго-западного района Белоруссии. Малый дубовый венок символизирует богатую природу края. Голубой цвет — символизирует славу, честь, искренность, верность, небо. Серебряный (белый) — справедливость, красоту, добродетель.

Население 

В 2017 году в Малорите родилось 178 и умерло 92 человека. Коэффициент рождаемости — 15 на 1000 человек (средний показатель по району — 12,2, по Брестской области — 11,8, по Республике Беларусь — 10,8), коэффициент смертности — 7,7 на 1000 человек (средний показатель по району — 14, по Брестской области — 12,8, по Республике Беларусь — 12,6). Уровень рождаемости в Малорите один из самых высоких в Брестской области (выше только в Жабинке), в совокупности с низким уровнем смертности темп естественного прироста населения (7,3 на 1000 человек) — самый высокий в Брестской области.

Экономика 
Крупнейшее и единственное промышленное предприятие Малориты и района — ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат», производящий плодоовощные консервы (в основном для детского питания). В 2018 году завод произвёл продукции на 20,9 млн рублей — ок. 10 млн USD.

Образование 
Система образования представлена 2 средними школами, 1 гимназией, 6 детскими садами и 1 государственным аграрным колледжем.

Культура 

 Городской Дом культуры
 ГУК "Малоритский районный центр культуры"
 ГУК "Малоритский районный методический центр культурно-просветительской работы"
 Районный центр народного творчества
 Музей боевой славы ГУО "Малоритская средняя школа № 1"
 Исторический музей ГУО "Малоритская средняя школа № 2"
 Краеведческий музей "Спадчына" ГУО "Малоритская районная гимназия"

Достопримечательность 

 Свято-Николаевская церковь (XIX в.), расположена около речки Рита по ул. Красноармейской — 
 Католический костёл (на ул. Пионерской)
 Братская могила (1944), ул. Советская, в сквере — 
 Братская могила (1946-1950) — 
 Братская могила танкистов (1939) — 
 Могила жертв фашизма (1941-1944) —

Галерея

СМИ 
 Малоритская районная газета «Голас часу».

См. также 
 Гетто в Малорите

Примечания 

Районные центры Брестской области
Бывшие еврейские местечки Белоруссии
Населённые пункты Малоритского района